Мелеу́з — топоним башкирского происхождения

Населённые пункты

 Мелеуз — город в Башкортостане.
 Мелеуз — бывший посёлок, ныне часть деревни Скобелевка в Белебеевском районе Башкортостана.

Реки

 Мелеуз — приток Белой, протекает в Мелеузовском и Куюргазинском районах Башкортостана.
 Мелеуз — приток Белой, протекает в Кугарчинском районе Башкортостана.
 Мелеуз — приток Инзера, протекает в Башкортостане.
 Мелеуз — приток Сакмары, протекает в Башкортостане.
 Мелеуз — приток Шарана, протекает в Башкортостане.

Другое

 Мелеуз — ж.-д. станция в городе Мелеуз.